Hermeskeiler Straße bezeichnet

 die Hermeskeiler Straße (Köln) in Köln
 die Hermeskeiler Straße (Waldrach) in Waldrach

Weitere Straßen in der Region um die Stadt Hermeskeil im Schwarzwälder Hochwald tragen diesen Namen.

Zudem gibt es in Köln einen Hermeskeiler Platz.